Костянтин Вишневецький означає:

 Вишневецький Костянтин Іванович (? — 1574) — український магнат, князь гербу Корибут, староста житомирський у 1571–1574 роках.
 Вишневецький Костянтин Костянтинович (1564–1641) — князь, військовик, державний діяч Речі Посполитої.
 Костянтин Криштоф Вишневецький (1633–1686) — князь, військовик, державний діяч Речі Посполитої.

Вишневецькі
Сторінки зі списками однофамільців-тезок